T 29, T-29 oder T29 steht für:

 T 29 (Schiff, 1943), ein Flottentorpedoboot, siehe Flottentorpedoboot 1939 #Einheiten
 T-29 (Panzer), sowjetischer Panzerptrototyp
 Heavy Tank T29, amerikanischer Panzerprototyp
 Convair T-29, Schulflugzeug der US Air Force (1948)
 Junkers T 29, Schul- und Sportflugzeug (1925)

T29